Hancock County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hancock County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000240
 Hancock County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 75000765
 Hancock County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001475